Кубок SEAGA — футбольный турнир трёх сборных, прошедший в столице Ямайки Кингстоне с 23 февраля по 6 марта 1963 года. Два матча турнира (между командами  и ) являлись также отборочным турниром для Чемпионата наций КОНКАКАФ 1963 года.

Итоговая таблица

Матчи

Итоги 
 стали победителем Кубка SEAGA и получили путёвку на Чемпионат наций КОНКАКАФ 1963 по результатам своих матчей с .

Примечания

Ссылки 
 Кубок SEAGA на RSSSF

1963